Сезона 2014/15. Премијер лиге била је 23. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992.. Сезона је почела 16. августа 2014. а завршила се 24. маја 2015. Манчестер сити је бранио титулу освојену годину дана раније. У односу на прошлу сезону сада нема Норича, Фулама и Кардифа, а њих заменили Лестер, Барнли и Квинс Парк Ренџерси.

Челси је постао првак, обезбедивши титулу 3 кола пре краја првенства. Ово је Челсију била 4. титула Премијер лиге, а укупно 5. титула првака Енглеске.

Осим Челсија, пласман у Лигу шампиону обезбели су и другопласирани Манчестер сити, трећепласирани Арсенал, као и четвртопласирани Манчестер јунајтед. Титулу најбољег стрелца је понео Серхио Агверо, који је постигао 26 голова.

У другу лигу су испали Хал, Барнли и Квинс Парк Ренџерси.

Састав Премијер лиге у сезони 2014/15

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2014/15.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Вест Хем је учешће у Лиги Европе обезбедио јер је Енглеска добила додатно место као једна од три првопласиране лиге на уефиној фер-плеј листи.

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Најбољи голмани 

БПК - утакмице без примљеног гола

Награде

Месечне награде

Остале награде

Менаџер сезоне 
Жозе Мурињо

Играч сезоне 
Едан Азар

Играч сезоне по избору играча 
Едан Азар

Тим сезоне по избору играча 
Голман: Давид де Хеа (Манчестер јунајтед)
Одбрана: Џон Тери (Челси), Гари Кахил (Челси), Бранислав Ивановић (Челси), Рајан Бертранд (Саутхемптон)
Средина: Алексис Санчез (Арсенал), Немања Матић (Челси), Филипе Кутињо (Ливерпул), Едан Азар (Челси)
Напад: Дијего Коста (Челси), Хари Кејн (Тотенхем)

Најбољи играч по избору новинара 
Едан Азар

Млади играч године 
Хари Кејн

Златна копачка 
Серхио Агверо (26 голова)

Златна рукавица 
Џо Харт

Фер-плеј награда 
Вест Хем

Референце 

Премијер лига
Сезона 2014/15. у енглеском фудбалу